Кі́нні () — англомовне прізвище і топонім.

Прізвище 

 Джеф Кінні (;  1971) — американський дитячий письменник.
 Емілі Кінні (;  1985) — американська актриса і співачка.
 Роберт Крауч Кінні (; 1813—1875) — американський бізнесмен і політик.
 Тейлор Кінні (;  1981) — американський актор і модель.
 Террі Кінні (;  1954) — американський актор і театральний режисер.
 Шон Кінні (;  1966) — американський музикант-барабанщик композитор, один із засновників і членів музичного гурту «Alice in Chains».

Топоніми 

 Кінні () — округ (графство) у штаті Техас, (США).
 Кінні () — місто в окрузі Сент-Луїс, штат Міннесота (США).
  Кінні () — гірське озеро у Канаді, у провінції Британська Колумбія.

Інше 
 22852 Кінні (22852 Kinney) — астероїд головного поясу, відкритий 9 вересня 1999 року.

Див. також 
 Мак-Кінні